Newham kan avse:
 London Borough of Newham – en borough i Storlondon, England
 Newham, Belsay – i Belsay, Northumberland, England
 Newham, Ellingham – en ort i Ellingham, Northumberland, England
 Newham, Lincolnshire – en ort i Thornton Le Fen, East Lindsey, Lincolnshire, England
 Newham, Victoria – en ort i Macedon Ranges, Victoria, Australien